pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu
 „Pasażer” – zin poświęcony muzyce punkowej oraz niezależna wytwórnia płytowa
 Pasażer (oryg. Derailed) – amerykańsko-arubański film fabularny z 2002 roku, reż. Bob Misiorowski
 Pasażer (oryg. The Commuter) – francusko-amerykańsko-brytyjski film fabularny z 2018 roku, reż. Jaume Collet-Serra